Deux navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS P48:
 , un patrouilleur de classe P lancé en 1917 et vendu en 1923.
 HMS P48, un sous-marin de classe U lancé en juin 1942 et coulé par des torpilleurs italiens le jour de Noël 1942.

Références 
 

Nom de bateau de la Royal Navy